Dumfries, település az Amerikai Egyesült Államokban, Virginiában
 Dumfries, település Skóciában